Argun –  miasto w Federacji Rosyjskiej
 Argun –  rzeka w Chinach i Rosji

Zobacz też

 Argungu – miasto w północno-zachodniej Nigerii